Ниспоре́ны () — город в Молдавии, центр Ниспоренского района.

История 
По одной из версий название произошло от имени некоего Ничипора, по другой — от песчаной местности.

Первое упоминание о селении датированы 1618 годом в Грамоте о размежевании владений.

В документах Бессарабской области 1835 года значатся два села — Верхние и Нижние Ниспорены, позже сёла снова были объединены в одно.

В 1860-х годах село становится центром Ниспоренской волости Кишинёвского уезда. В это время Ниспорены начали активно развиваться: появилось много ветряных и конных мельниц, более 300 виноделен, мастерская по производству бочек, а в начале XX века появились телефонная станция и больница.

В румынский период Ниспорены являлись центром одноимённой пласы жудеца Лэпушна.

С 11 ноября 1940 года Ниспорены — административный центр Ниспоренского района Молдавской ССР, а впоследствии — республики Молдова.

16 июня 1967 года село Ниспорены становится посёлком городского типа, а в начале 1990-х годов получает статус города.

Во времена МССР в Ниспоренах действовали предприятия пищевой промышленности, кирпичный завод. В 1974 году население города составляло 11,8 тыс. жителей. Работает этнографический музей.

Известные уроженцы 
 Вольман, Исаак Соломонович (1872—после 1928) — русский и советский юрист, автор работ в области юриспруденции.
 Гуйдя, Анатолий Илларионович (род. 1977) — болгарский и молдавский борец вольного стиля, чемпион Европы (2003) и серебряный призёр чемпионата мира (2007).
 Пырлог, Виталий (род. 1974) — молдавский политик, в 2009 году исполнял обязанности премьер-министра Молдавии.
 Гораш-Мамалигэ, Евгения Игоревна (род. 1977) — молдавская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано).
 Флоря, Вера Ильинична (род. 1961) — общественный деятель, кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии МГУКИ. Автор более 60-ти научных трудов.

Инфраструктура 
В Ниспоренах работают ряд предприятий.
 Завод по производству винных и других алкогольных продуктов «NisStruguras»
 Предприятие по производству обуви.
 Предприятие по производству туристических принадлежностей.

Примечания

Ссылки 

Города Молдавии
Населённые пункты Ниспоренского района